Mike Phillips (* 3. Januar 1991 in Christchurch) ist ein Duathlet und Triathlet aus Neuseeland und Ironman-Sieger (2019, 2023).

Werdegang 
Mike Phillips wird trainiert von John Hellemans.
Im August 2017 gewann er auf der Triathlon-Mitteldistanz den Ironman 70.3 Bintan.
Im September 2017 stellte er beim Ironman Barcelona	(3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) in Spanien als Zweitplatzierter in 07:52:50 Stunden die zweitschnellste Zeit eine neuseeländischen Athleten ein und trug sich damit in der Bestenliste neuseeländischer Triathleten auf der Ironman-Distanz ein.

Im März 2023 gewann der 32-Jährige mit dem Ironman New Zealand sein zweites Ironman-Rennen.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Offizielle Website von Mike Phillips

Einzelnachweise 

Triathlet (Neuseeland)
Neuseeländer
Geboren 1991
Mann